Anidiops är ett släkte av spindlar. Anidiops ingår i familjen Idiopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Anidiops